San José de Guaribe peut désigner :

Toponymes

San José de Guaribe : l'une des 15 municipalités de l'État de Guárico ;
 San José de Guaribe : ville et chef-lieu de la municipalité de San José de Guaribe dans l'État de Guárico ;
 San José de Guaribe : l'unique paroisse civile de la municipalité de San José de Guaribe dans l'État de Guárico.

Homonymie de toponyme